

Землянський — селище, Інжавінський район, Тамбовська область
 Землянський — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область

 Землянський Валентин Олександрович— співак, колишній соліст-вокаліст Донецького державного академічного театру опери та балету

Див. також 
 Землянський провулок